Kroatisch voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Kroatisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)